La finale de la Coupe UEFA 1975-1976 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au stade Anfield de Liverpool, en Angleterre, et au stade Jan-Breydel de Bruges, en Belgique.

Elle oppose l'équipe anglaise de Liverpool aux Belges du FC Bruges. Au terme des deux rencontres, les Liverpuldiens l'emportent sur le score de 4 buts à 3 (3-2 à l'aller, 1-1 au retour), ce qui constitue leur deuxième sacre dans la compétition ainsi que leur deuxième titre européen après leur victoire en 1973.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1975-1976
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1975-1976

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1975-1976

Notes et références 

1975-1976
Compétition de football en Angleterre
Événement sportif à Liverpool
Compétition de football à Bruges
Face-à-face du Liverpool FC
Face-à-face du Club Bruges KV
Sport en Angleterre en 1976
Football en Belgique en 1976
Sport en avril 1976
Sport en mai 1976